En médecine, une greffe est une opération chirurgicale qui consiste à transplanter un organe provenant d'un donneur dans l'organisme d'un receveur ; 
 En agriculture et en sylviculture, une greffe est une opération d'amélioration indirecte de végétaux cultivés ;
 Dans le domaine judiciaire, le greffe est le lieu où sont déposés les minutes des jugements et les actes de procédure. Mais il désigne aussi l'ensemble des services et des personnels des tribunaux permettant aux magistrats de rendre la justice et d'assurer leurs fonctions juridictionnelles. Voir greffier.
 Dans chaque département français existe un greffe des associations, qui est un service au sein de la préfecture, ou de la sous-préfecture selon les communes concernées, des Directions départementales de la cohésion sociale pour la protection des populations (DDCSPP) chargé de l'"état civil" des associations relevant de la loi du  juillet 1901, c'est-à-dire de leur situation au regard de la loi, résultat d'une procédure écrite d'identification administrative. Ce service s'occupe donc aussi des associations cultuelles selon la loi de 1905 qui sont une forme très particulière des associations dite loi de 1901. Ce greffe reçoit les déclarations de création, de modification et de dissolution des associations. Il joue un rôle majeur dans l'administration légale des associations en France. 
 En argot, un greffier est un chat (félin).
 GREF est l'acronyme de Génie Rural des Eaux et Forêts. Il est aujourd'hui utilisé pour l'ENGREF et les IGREF.  
 Romain Greffe, musicien et compositeur français.